Ерма́к:

Имя 
 Ермак — мужское имя, имеющее распространение в России, первым известным носителем которого был русский землепроходец Ермак Тимофеевич. Происхождение имени является дискуссионным.
 Ермак Тимофеевич — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства.
 Ермак — партийная кличка Василия Морозова, российского рабочего-революционера, командира отряда Красной гвардии Московского механического завода братьев Бромлей.

Фамилия 
 Ермак, Андрей Борисович (род. 1971) — украинский юрист, кинопродюсер, помощник Президента Украины.
 Ермак, Бронислав Эдуардович (1970—2009) — российский лётчик и банкир.
 Ермак, Валерий Фёдорович (1942—2013) — крымский политик, городской голова Симферополя.
 Ермак, Владимир Иванович (1924—1943) — Герой Советского Союза, повторивший подвиг Александра Матросова.
 Ермак, Дмитрий Владимирович (род. 1983) — российский актёр.
 Ермак, Максим Юрьевич (род. 1976) — украинский и российский футболист.
 Ермак, Олег Васильевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Ермак, Павел Ильич (1911—1945) — Герой Советского Союза, командир мотострелкового батальона, капитан.
 Ермак, Станислав Николаевич (1939—2020) — советский генерал-лейтенант, д.в.н., профессор.

Топоним

Казахстан 
 Ермак — название казахского города, после 1993 года — Аксу.

Россия 
 Ермак — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Ермак — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Ермак — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Ермак — гора в Кунгурском районе Пермского края.
 Ермак — вулкан на острове Итуруп.
 Ермак — разъезд Свердловской железной дороги на линии Чусовская — Гороблагодатская, в городе Чусовой Пермского края.

Техника 
 «Ермак» — паровая шхуна Сибирской флотилии России.
 «Ермак» — русский ледокол 1898 года постройки.
 «Ермак» — советский ледокол 1974 года постройки.
 «Ермак» — рабочее название одной из модификаций электровоза Э5К.
 «Ермак» — лёгкий бронепоезд Донской армии.
 «Ермак» — российский опытный автомобиль ГАЗ 2011 года.
 НАМИ-076 «Ермак» — советский тягач-лесовоз 1963 года.

Произведения искусства 
 «Ермак» — опера Александра Касьянова.
 «Ермак» — опера Михаила Сантиса
 «Ермак» — детская повесть Теодора Грица.
 «Ермак» — фильм 1996 года.

Другое 
 Ермак (ирмак) — малый жёрнов для ручных крестьянских мельниц
 «Ермак» — хоккейный клуб из Ангарска.
 «Ермак» — дворец спорта в Ангарске.
 «Ермак RMS» — дочернее предприятие ОАО «Уралсвязьинформ».
 «Ермак» — телеканал на Урале.
 «Ермак» — газета.
 «Ермак» — издательство в составе издательской группы АСТ.

См. также 
 Ермак-Камень — скала в Пермском крае.